Heynig ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottlob Heynig (1772–1837), deutscher Philosoph, Historiker und Publizist
 Tabea Heynig (* 1970), deutsche Fernsehschauspielerin

Siehe auch:
 Heinig
 Hainig
 Heinich
 Hainich